Анато́лий Алексе́евич Алексе́ев:
 Алексеев, Анатолий Алексеевич (род. 1941) — советский и российский филолог, библеист.
 Алексеев, Анатолий Алексеевич (род. 1950) — российский политик.